Det finns flera personer som heter Sune Karlsson:

 Sune Karlsson (speedwayförare) (1923–2006), svensk före detta speedwayförare.
 Sune Karlsson (friidrottare) (1928–2017), svensk friidrottare.
 Sune Karlsson (översättare) (1932–1999), svensk översättare.

Se även
Sune Carlsson